

Bühlau, quartier de la ville de Dresde en Saxe.
 Bühlau, quartier de la commune de Grossharthau en Saxe.